Таке ім'я носили:

 Леон Гінзбург (персонаж), польсько-український єврей, що пережив Голокост та персонаж декількох книг про Другу світову війну
 Леон Гінзбург — італійський редактор українсько-єврейського походження, письменник, журналіст і педагог, а також антифашистський політичний діяч і герой руху Опору